Auto Esporte Clube (Alagoas), een Braziliaanse voetbalclub uit Maceió
 Auto Esporte Clube (Amazonas), een Braziliaanse voetbalclub uit Manaus
 Auto Esporte Clube (Paraíba), een Braziliaanse voetbalclub uit João Pessoa
 Auto Esporte Clube (Pernambuco), een Braziliaanse voetbalclub uit Recife
 Auto Esporte Clube (Piauí), een Braziliaanse voetbalclub uit Teresina